Универсиада 2003:

 Летняя Универсиада 2003
 Зимняя Универсиада 2003